Zlagna se poate referi la:

 Zlagna, Caraș-Severin, sat în comuna Turnu Ruieni din județul Caraș-Severin, Banat, România
 Zlagna, Sibiu, sat în comuna Bârghiș din județul Sibiu, Transilvania, România